Die Portugal Open 2013 waren ein Tennisturnier, welches vom 29. April bis zum 5. Mai 2013 in Oeiras stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde auf Sandplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in München die BMW Open gespielt, die genau wie die Portugal Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Juan Martín del Potro, im Doppel die Paarung Jean-Julien Rojer und Aisam-ul-Haq Qureshi. Sieger wurde der an Position zwei gesetzte Schweizer Stanislas Wawrinka mit einem 6:1, 6:4 Finalsieg über den topgesetzten Spanier David Ferrer. Die Doppelkonkurrenz entschied die Paarung Santiago González / Scott Lipsky für sich.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Portugal Open 2013 fand vom 27. bis zum 29. April 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Portugal Open 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 43 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 42 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 39 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Oeiras